Halevi (auch HaLevi, ha-Levi, HaLewi oder Halewi) ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham ben Eliezer ha-Levi (um 1460–um 1530), jüdischer Kabbalist
 Aharon HaLevi (1235–um 1290), spanischer Rabbi und Talmudgelehrter
 Benjamin Halevi (1910–1996), israelischer Richter und Politiker
 Chen Halevi (* 1972), israelischer Klarinettist
 David ben Samuel ha-Levi (1586–1667), polnischer Rabbi und Talmudgelehrter
 Elieser ben Joel HaLevi (um 1140–um 1225), deutscher rabbinischer Gelehrter
 Elija ben Ascher ha Levi (1469–1549), deutscher Philologe und Humanist, siehe Elijah Levita
 Herzi Halewi (* 1967), israelischer Generalmajor, Chef des Militärgeheimdienstes Aman und Kommandeur des israelischen Südkommandos
 Ilan Halevi (1943–2013), französisch-israelischer Journalist und Politiker
 Jehuda ha-Levi (um 1075–1141), jüdischer Philosoph und Dichter
 Meir ha-Levi Abulafia (1165–1244), spanischer Rabbi, Talmudgelehrter und Kabbalist
 Meir Jitzchak Halewi (* 1953), israelischer Politiker, Bürgermeister von Eilat
 Moische Isaak Ha-Levi Horowitz (1844–1910), jiddischer Theaterschriftsteller und Theaterleiter, siehe Moses Horowitz
 Moses Halevi (1826–1910), jüdischer Gelehrter und Großrabbiner
 Moses Uri ha-Levi (um 1543–1621/25), Rabbiner in Amsterdam
 Odelya Halevi (* 1989), israelische Schauspielerin
 Uri Phoebus ha-Levi (1625–1715), jüdischer Verleger
 Yossi Klein Halevi (* 1953), israelischer Autor und Journalist

Siehe auch:
 Halévy
 Levi